Leiothecium är ett släkte av svampar. Leiothecium ingår i ordningen Eurotiales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leiothecium